Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Evonne Goolagong 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (finale)
 Linda Tuero (semifinali)
 Margaret Court (Campionessa)
 Pat Pretorius (quarti di finale)

 Brenda Kirk (secondo turno)
 Janice Metcalf (quarti di finale)
 Sharon Walsh (primo turno)
 Nathalie Fuchs (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1972